Карл Павлович Витте (1794—1878) — генерал от кавалерии русской императорской армии; участник заграничных походов русской армии 1813—1814 гг.; Георгиевский кавалер (1814); сенатор.

Биография 

Происходил из дворян. Родился в конце 1794 года. В службу вступил корнетом 27 августа 1812 года; в апреле 1814 года за отличие награждён орденом Святого Георгия 4-й степени.

Произведён в поручики в 1815 году; в полковники — в 1831 году; участвовал в подавлении польского восстания 1830—1831 годов. 

В генерал-майоры он был произведён 1 июля 1835 года; в генерал-лейтенанты — 23 марта 1847 года; в генералы от кавалерии — 13 февраля 1869 года. 

С 1851 года — сенатор: присутствовал в общем собрании Варшавских департаментов Правительствующего сената. Постоянный член Государственного совета Царства Польского.

Умер  года.

Награды 

 российские
 Орден Святого Георгия 4-й степени (1814)
 Орден Святого Владимира 3-й степени (1831), за усмирение польского мятежа
 Орден Святого Станислава 1-й степени (1839)
 Орден Святой Анны 1-й степени (1842); императорская корона к нему (1845)
 Орден Святого Владимира 2-й степени (1849)
 Орден Белого орла (1856)
 Орден Святого Александра Невского (1874)

 иностранный
 шведский орден Меча (1813)

Семья 
Был дважды женат. Первая жена — Жанета Россман; вторая — Августа Васильевна Бейхт.

Дети:
 Ида (1822—?)
 Константин (1824—1876) — цензор Варшавского цензурного комитета
 Николай (1828—?)
 Ольга (1834—?)
 Александр (1835—?)

Примечания

Источники 
 ВИТТЕ Карл Павлович // Список генералам по старшинству. Исправлено по 7 января 1856 г.
 ВИТТЕ Карл Павлович // Список генералам по старшинству. Исправлено по 1 августа 1872 г.
 Вите // Родословная книга дворянства Московской губернии. Дворянство жалованное и выслуженное: А—И / под ред. Л. М. Савёлова. — М.: Изд. Московского дворянства, 1914. — С. 265

Генералы от инфантерии (Российская империя)
Сенаторы Российской империи
Русские офицеры Наполеоновских и Революционных войн
Участники подавления Польского восстания 1830—1831 годов